McManus ist der Familienname folgender Personen:

 Abbie McManus (* 1993), englische Fußballspielerin
 Alan McManus (* 1971), schottischer Snookerspieler
 Brandon McManus (* 1991), US-amerikanischer Footballspieler
 Declan McManus (* 1994), schottischer Fußballspieler
 Edward J. McManus (1920–2017), US-amerikanischer Politiker
 Erwin Raphael McManus (* 1958), US-amerikanischer Baptistenprediger, Gemeindegründer, Zukunftsforscher und Autor

 Frederick R. McManus (1923–2005), römisch-katholischer Geistlicher und Universitätsprofessor
 George McManus (1884–1954), US-amerikanischer Cartoonist und Comiczeichner

 Michaela McManus (* 1983), amerikanische Schauspielerin
 Michelle McManus (* 1980), britische Sängerin
 Mick McManus († 2013), britischer Wrestler
 Rachel Louise McManus (1896–1993), amerikanische Krankenschwester
 Robert Joseph McManus (* 1951), Bischof von Worcester
 Ross McManus (1927–2011), britischer Trompeter und Sänger
 Rove McManus (* 1974), australischer Comedian
 Sara McManus (* 1991), schwedische Curlerin
 Stacey McManus (* 1989), australische Softballspielerin
 Stephen McManus (* 1982), schottischer Fußballspieler
 Terrence McManus, US-amerikanischer Jazzgitarrist
 William McManus (1780–1835), US-amerikanischer Politiker
 William Edward McManus (1914–1997), römisch-katholischer Bischof von Fort Wayne-South Bend

Sonstiges:
 McManus-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis